OMSI steht für:
 OMSI – Der Omnibussimulator, Computerspiel
 Oregon Museum of Science and Industry

OMSI